Carmichael kan syfta på: 

 Carmichael (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Matematiska begrepp
 Carmichaels sats
 Carmichaeltal, begrepp i talteorin

Geografi

USA 

 Carmichael, Kalifornien, ort, Kalifornien, Sacramento County,